tv.profiler ist eine Broschürenreihe der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM). Jede Ausgabe des  tv.profiler ist eine Unterrichtseinheit für eine Schulstunde. Ziel der Reihe ist es, aus medienpädagogischer Sicht die Probleme von Fernseh-Formaten aufzuzeigen und die Medienkompetenz unter Jugendlichen zu fördern.

Inhalt 
Die Reihe tv.profiler gibt es seit September 2011 als Druckausgabe und als Download-pdf auf der Website der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM). Sie erscheint einmal jährlich und beschäftigt sich mit unterschiedlichen TV-Formaten.

In den bisher erschienenen Ausgaben wurden die Fernseh-Formate Germany’s Next Topmodel,  Scripted Reality und Musik-Castingshows behandelt.

Bisher erschienen 
 tv.profiler – Eine Unterrichtsstunde zu Germany’s next Topmodel (September 2011)
 tv.profiler – Scripted Reality (August 2012)
 tv.profiler – Musik-Castingshows (April 2012)

Redaktion 
 Herausgeber: Landesanstalt für Medien NRW (LfM)
 Chefredaktion V.i.S.d.P.: Peter Widlok (LfM, Bereich Kommunikation); Mechthild Appelhof (LfM, Bereich Medienkompetenz); Holger Girbig (LfM, Bereich Aufsicht und Programme)
 Redaktion: Maike Isenberg
 Art-Direktion: Fritjof Wild

Weblinks 
 tv.profiler auf der Website der LfM
 landesanstalt/ für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)

Schriftenreihe
Sachliteratur (Bildung)
Medienpädagogik